Фаэтон ( — блистающий) — персонаж древнегреческой мифологии.

Выпросил у своего отца Гелиоса позволение править солнечной колесницей, но его упряжка погубила его: кони неумелого возницы отклонились от правильного направления и приблизились к Земле, отчего та загорелась. Гея взмолилась к Зевсу, и тот сразил Фаэтона молнией, и Фаэтон рухнул в Эридан и погиб. По другому сказанию, Зевс, чтобы потушить пожар, пустил потоки воды (см. Всемирный потоп), и все смертные погибли, кроме Девкалиона и Пирры.

Сестры Фаэтона, гелиады, оплакивавшие своего брата на берегах Эридана, были обращены в тополя, а их слезы — в янтарь. Его позолоченная колесница хранилась в Коринфе. 

Фаэтон стал звездой.

Также Фаэтон:
 Эпитет Гелиоса.
 У орфиков имя Фанета.

По рационалистическому истолкованию, Фаэтон — это человек, который изучал движение солнца, но умер, оставив изыскания неоконченными. 

По истолкованию Орозия, миф рассказывает о засухе, которую Бог обрушил на египтян во времена Моисея. См. также Платон. Тимей 22с (истолкование)

Похожие мифы существовали у индейцев квайкутль и белла кула.

Именем Фаэтона названа гипотетическая планета, которая якобы существовала ранее между Марсом и Юпитером, а затем распалась и образовала пояс астероидов. Открытый в 1983 году астероид из группы аполлонов получил название (3200) Фаэтон из-за своей необычной орбиты, проходящей крайне близко к Солнцу. 

По Цицерону, древние греки называли  (Фаэтон) Юпитер (звезду Юпитера).

Происхождение 
По одной из версий: сын Гелиоса и Климены; либо сын Климена (сына Гелиоса) и плеяды Меропы.

По другому рассказу — сын Кефала и Эос, умер в детстве и стал божественным демоном; либо сын Кефала и Гемеры, которого похитила Афродита и сделала стражем храма (Гесиод). Также Фаэтона называют сыном Тифона.

В искусстве

В литературе 
 Действующее лицо в трагедии Еврипида «Фаэтон» и трагедии Феодорида «Фаэтон».
 В стихотворении Бориса Пастернака "Ночное панно" есть такие слова:

Да, надо, чтоб с отвагой юноши 
Скиталось сердце Фаэтоном, 
Чтоб вышло из моей полуночи 
Оно тяглом к твоим затонам.

В музыке 
Вторая из «Шести метаморфоз по Овидию» Бенджамина Бриттена для гобоя соло (1951) посвящена Фаэтону.

Прочее 
По имени Фаэтона был назван также тип высокой коляски, распространённый в конце XVIII — начале XIX в., поскольку он считался быстрым, неустойчивым и опасным для пассажиров; впоследствии название «фаэтон» перешло на открытый кузов легкового автомобиля с мягким открывающимся верхом.

Примечания

Литература 
 

ЛГБТ-персонажи в литературе
Солярный культ
Герои древнегреческих мифов
Боги планеты Юпитер